Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Artemisia arborescens
 El nombre común de la planta Artemisia vulgaris